Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 1983/84.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Spiel des jeweiligen Vereins (12. bzw. 13. August 1983) bis zum Saisonfinale am 26. Mai 1984 dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Anmerkungen 
 Wappen: Vereinswappen zum Zeitpunkt der Spielzeit.
 Trainer: Alle Trainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat, bzw. in dem er geboren ist. Spieler ohne Angabe sind Deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielten bzw. in Deutschland geboren wurden.
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers.
 Position: Angabe der Position des Spielers.
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 1983/84.
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 1983/84.
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison.

Kader

VfB Stuttgart 

Trainer: Helmut Benthaus

Hamburger SV 

Trainer:

Borussia Mönchengladbach 

Trainer: Jupp Heynckes

FC Bayern München 

Trainer: Udo Lattek

Werder Bremen 

Trainer: Otto Rehhagel

1. FC Köln 

Trainer:  (1–2), Hannes Löhr (3–34)

SV Bayer 04 Leverkusen 

Trainer: Dettmar Cramer

Arminia Bielefeld 

Trainer: Karl-Heinz Feldkamp (1–25), Gerd Roggensack (26–34)

Eintracht Braunschweig 

Trainer:

Bayer 05 Uerdingen 

Trainer: Werner Biskup (1–23), Hans-Dieter Tippenhauer (24–34)

SV Waldhof Mannheim 

Trainer: Klaus Schlappner

1. FC Kaiserslautern 

Trainer: Dietrich Weise (1–11), Manfred Krafft (12–34)

Borussia Dortmund 

Trainer: Uli Maslo (1–11), Helmut Witte (Interimstrainer am 12. Spieltag), Hans-Dieter Tippenhauer (Interimstrainer am 13. und 14. Spieltag), Horst Franz (15–34)

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Willibert Kremer

VfL Bochum 

Trainer: Rolf Schafstall

Eintracht Frankfurt 

Trainer:  (1–10), Klaus Mank (Interimstrainer am 11. und 12. Spieltag), Dietrich Weise (13–34)

Kickers Offenbach 

Trainer: Lothar Buchmann (1–24), Hermann Nuber (25–34)

1. FC Nürnberg 

Trainer: Udo Klug (1–11), Rudolf Kröner (12–16), Fritz Popp (Interimstrainer am 17. Spieltag), Heinz Höher (18–34)

Siehe auch 
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 1983/84

1983 84
Bundesliga 1983 84
Bundesliga 1983 84
Kaderliste